Australische Botschaft in Deutschland steht für:

 Australische Botschaft in Berlin
 Botschaft von Australien (Bonn)